Ohta kan som auktorsförkortning betyda:

 Suguru Ohta
 Masataka Ohta

Robotskapade auktorsförkortningar